Richard Bacon kan syfta på bland andra:

* Richard Bacon (1776-1844), engelsk musikskriftställare 
 Richard Bacon (född 1962), engelsk konservativ politiker, parlamentsledamot sedan 2001
 Richard Bacon (född 1975), engelsk TV- och radiopresentatör